

Ацвеж — річка в Кіровській області, ліва притока Юми
 Ацвеж — присілок, Котельніцький район, Кіровська область
 Ацвеж — село, Свічинський район, Кіровська область